Dringo (Todanan)
 Dringo (Wonotunggal)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing